Heinrich Seesemann ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Seesemann (Jurist) (1898–1980), deutscher Jurist
 Heinrich Seesemann (Theologe) (Heinrich Alexander Leonhard Seesemann; 1904–1988), deutschbaltischer Theologe und Pfarrer 
 Heinrich Johann Leonhard Seesemann (1838–1909), deutschbaltischer Geistlicher und Pädagoge